Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 64 dans le monde.

 Route fédérale 64 en Allemagne
 Route 64 en Ontario, Canada
 U.S. Route 64 aux États-Unis
 Interstate 64 aux États-Unis
 Route départementale 64 dans la Moselle, France
 Route départementale 64a dans la Moselle, France
 Route 64 en Islande
 Route européenne 64 en Italie
 Route I/64 en Slovaquie
 Route régionale 64 en Tunisie
  dans plusieurs pays